Rosol ist der Familienname folgender Personen:

 Lukáš Rosol (* 1985), tschechischer Tennisspieler
 Petr Rosol (* 1964), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer